Orientalosuchus is een geslacht van uitgestorven alligatoride krokodilachtigen uit het Laat-Eoceen die werd gevonden in de Na Duong-formatie in Vietnam.

De typesoort Orientalosuchus naduongensis is benoemd door T. Massone e.a. De geslachtsnaam is afgeleid van het Latijn orientalis, "oostelijk". De soortaanduiding verwijst naar de vindplaats in het noordoosten van Vietnam, vlakbij de Chinese grens. Het holotype is GPIT/RE/09761, een skelet gevonden in een bruinkoolmijn. De Na Duong-formatie is gedateerd in het Midden- tot Laat-Eoceen (laat Bartonien tot Priabonien), van 39 tot 35 miljoen jaar geleden. Van 2009 tot 2012 werden in het gebied negenentwintig goed bewaarde individuele fossielen gevonden.

De studie uit 2019 door Massonne et alii die Orientalosuchus benoemde omvatte ook verschillende andere uitgestorven alligatoride taxa uit Azië. Uit een fylogenetische analyse bleek dat ze allemaal nauw verwant waren en samen een monofyletische clade (nieuw benoemd als de Orientalosuchina) vormden als basale leden van Alligatoroidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Uitgestorven reptielen